Sint-Lutgardiskerk (Bree)
 Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)
 Sint-Lutgardiskerk (Tongeren)

Lutgardiskerk